Vuillard ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Vuillard (1868–1940), französischer Maler 
 Éric Vuillard (* 1968), französischer Schriftsteller und Filmregisseur